Svjetsko prvenstvo u reliju 1988. bila je 15. sezona Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Svjetskog prvenstva u reliju (engl.WRC). Sezona se sastojala od 13 utrka u istom rasporedu kao i prethodne sezone 

Momčad Martini Lancia nastavila je uspjeh iz prošle sezone, dominiravši čitavom sezonom. Ukupno su ubilježili deset od jedanaest pobjeda u utrkama koje su se bodovale za nalov među prizvođačima u 1988. sa svojom Lancia Delta HF 4WD. Vozili su je Markku Alén i Miki Biasion.

Tijekom sezone na scenu je stupila Delta Integrale koja je odmah postala uspješnica. Biaison je osvoji naslov prvaka među vozačima, a njegov momčadski kolega završio je sezonu na drugom mjestu. I treći vozač francuz Bruno Saby doprinio je uspjehu momčadi jednom pobjedom.

Vozač momčadi Jolly Club, talijan Alex Fiorio, osvoji je treće mjesto na kraju sezone isto u 
Lancia Delti.

Momčad Ford Motor Company grčevito se borila i bila je jedina momčad uz Lanciu koja je osvojila reli utrku. Za nju su vozili Didier Auriol, koji je pobijedio na Reliju Korzika u svom Sierra RS Cosworthu i na kraju završio šesti, i španjolac Carlos Sainz koji je završio na kraju sezone jedanaesti.

Stig Blomqvist nastupao je za momčad Rallysport Sweden u Sierri, najbolji je plasirani vozač Forda, osvojiviši četvrto mjesto u prvenstvu.

Sezona 1988. označila je povlačenje momčadi Audi Sport iz svjetskog prvenstva, iako je mali broj vozača i privatnih momčadi nastavio upotrebljavati Audi Quattro, što je Audi postavilo na treće mjesto među proizvođačima.

U momčadi Mazda Rally Team Europe značajan uspjeh postigao je finac Timo Salonen kao njihov prvi vozač, u automobilu Mazda 323 4WD, osvojiviši peto mjesto u ukupnom poretku.

Uz glavno natjecanje, FIA je dodijelila FIA Kup za vozače proizvodnih automobila, drugu godinu zaredom. Prvi je bio belgijanac Pascal Gaban u Mazdi 323 ispred argentinca Jorgea Recaldea i talijana Giovannia Del Zoppoa, obojice u Lanciama.

Utrke

Prvenstvo za proizvođače

Prvenstvo za vozače

Kup za vozače proizvodnih modela 

 1988